Labre est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains poissons de la famille des labridés.

Nomenclature 

Autrefois étaient appelées « labres » de nombreuses espèces alors classées dans le genre Labrus.

Plusieurs espèces sont des labres nettoyeurs.

Liste d'espèces appelées « labre » 

 Labre échiquier - Halichoeres hortulanus
 Labre à frange - 
 Labre traître - Epibulus insidiator
 Labre Maori - Cheilinus trilobatus 
 Labre mêlé ou Vieille coquette - Labrus mixtus
 Labre merle - Labrus merula
 Labre nettoyeur commun - Labroides dimidiatus
 labre oiseau - Gomphosus varius
 Labre palloni - Acantholabrus palloni
 Labre à tête de mouton - Semicossyphus reticulatus
 Labre californien - Semicossyphus pulcher

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Faux labre nettoyeur
 Vieille (poisson)
 Girelle

Nom de poisson ambigu